Este artigo refere-se aos eventos ocorridos no estado do Acre durante a pandemia de COVID-19 no Brasil.

Cronologia

Março de 2020 
Em 17 de março os primeiros três casos confirmados no estado, na capital Rio Branco. Os casos são de um homem de 30 anos e uma mulher de 50 anos, que haviam retornado de viagem de São Paulo, e uma mulher de 37 anos que havia retornado de Fortaleza. Foi decretada situação de emergência e visitas a presídios são suspensas. As aulas foram suspensas também nesse dia. Em 20 de março foi anunciado o fechamento de shoppings, bares, boates, lanchonetes, restaurantes e outros estabelecimentos considerados como focos de aglomeração. Só podem funcionar mercados, supermercados, farmácias e drogarias, padarias, distribuidoras de água e gás, hospitais e outros setores essenciais.

Abril de 2020 
Em 6 de abril, a primeira morte pelo novo coronavírus é registrada no estado, na capital Rio Branco. Se tratava de uma mulher de 79 anos, hipertensa e diabética. Em 10 de abril, 13 municípios do Acre, incluindo a capital Rio Branco, decretam calamidade pública. Em 20 de abril torna-se obrigatório o uso de máscaras nas ruas. Em locais públicos, também passa a ser proibida a aglomeração de mais de cinco pessoas. É suspenso até o dia 31 de maio, a realização de eventos, reuniões, missas, cultos, cinemas, teatros, casas de shows e similares. Em 25 de abril os leitos de UTIs da rede pública de saúde chegam a 100% da ocupação em Rio Branco.

Colapso no Acre 

As fortes chuvas que castigaram o estado nos últimos dias de fevereiro agravaram o sistema de saúde do estado. Os leitos de UTI chegaram a 100% da capacidade em 23 de fevereiro de 2021.
Para piorar ainda mais a situação, o estado vive um surto de dengue e uma crise migratória. No mesmo dia, o governador do estado Gladson Cameli decretou calamidade pública.  
O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou o estado e o ministério da Saúde anunciou a entrega de mais de 13 mil doses de vacina da Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca para o estado. Segundo Eduardo Pazuello, as vacinas foram distribuídas para as áreas mais afetadas pelas cheias dos rios.

Estatísticas 

Por município

Esta é a lista com mais casos confirmados: 

Até 10 de junho de 2020.